Гуштын — неоднозначный термин.

Топоним 
 Гуштын — село в Гуштынском сельском совете Борщёвского района Тернопольской области Украины.

Персоналии 
 Гуштын, Александр Сергеевич (1993) — белорусский борец вольного стиля.